Под маской:

 Под маской (фильм, 2002)
 Под маской (фильм)